Världsinomhusspelen i friidrott 1985 ägde rum i Paris mellan den 18 och 19 januari 1985. Evenemanget fick 1987 status som första officiella inomhusvärldsmästerskap av IAAF.

Medaljsummering

Herrar

Damer

Internationella sportevenemang i Paris
Friidrottsåret 1985
1985
Internationella friidrottstävlingar i Frankrike
1985 i Paris